Самукава (Канаґава)
Самукава (Тотіґі)
Святилище Самукава